Le mot brume peut désigner : 
 un phénomène météorologique, et la brume sèche ;
 le recueil de nouvelles Brume de Stephen King ;
 la nouvelle Brume (1985) du même auteur ;
 Brume, titre québécois du film The Mist (2007) tiré de la nouvelle de Stephen King ;
 Brume, titre québécois de la série télévisée dramatique horrifique américaine The Mist, créée d’après la nouvelle du même nom de Stephen King ;
 Brume, un hameau de la commune belge de Trois-Ponts ;
 Brume, une bande dessinée collective française de 2011.

Voir aussi 
 Le Quai des brumes
 Dans la brume
 Gorilles dans la brume